Lucky Man bezieht sich auf:

 den Song Lucky Man von Emerson, Lake and Palmer (1970)
 den Song von The Verve (1997)
 den Song von Montgomery Gentry (2007)
 den Song der Steve Miller Band (1968)
 den Song von Bruce Springsteen auf seinem Album Tracks (1998)
 den Song von Arashi
 das Album von Dave Koz (1993)
 das Album von Hal Ketchum (2001)
 den Titel der Autobiografie von Michael J. Fox
 das Comedy-Programm Lucky Man von Luke Mockridge (2017)

Siehe auch:
 Stan Lee’s Lucky Man, britische Fernsehserie
 O Lucky Man – Song von The Grapes of Wrath (1987)
 What a Lucky Man You Are – Lied von Reinhard Mey (1998)